Baron of Bramber (auch Lord of Bramber) ist der feudale Besitztitel folgender Personen:

 William de Braose, 1. Lord of Bramber (1049–1093/1096), normannischer Adliger
 William de Braose, 3. Lord of Bramber (1100/1112–um 1192), anglonormannischer Adliger
 William de Braose, 4. Lord of Bramber (1144/1153–1211), cambro-normannischer Adliger 
 Giles de Braose, 5. Lord of Bramber (1176?–1215), anglonormannischer Adliger, Bischof von Hereford, siehe Giles de Braose
 Reginald de Braose, 6. Lord of Bramber (1178–1228), anglonormannischer Adliger
 William de Braose, 7. Lord of Bramber (1197/1204–1230), cambro-normannischer Adliger